Nowy Usen ist der frühere Name der Städte: 
 Nowousensk in der Oblast Saratow (Russland)
 Schangaösen im Gebiet Mangghystau (Kasachstan; bis 1992)